Associés contre le crime peut désigner :
 Associés contre le crime, deuxième des recueils français de nouvelles d'Agatha Christie mettant en scène les personnages de Tommy et Tuppence Beresford (le premier étant Le crime est notre affaire), publié au Royaume-Uni en un seul recueil titré Partners in Crime en 1929 ;
 Associés contre le crime, film de Pascal Thomas sorti en 2012, reprenant les personnages de Tommy et Tuppence ;
 Associés contre le crime (), série télévisée britannique de 1983, reprenant les personnages de Tommy et Tuppence;
 Associés contre le crime (), série télévisée britannique de 2015, reprenant les personnages de Tommy et Tuppence.